L'affaire Marcus-Nelson est le pilote de la série télévisée Kojak. L'épisode a été diffusée aux États-Unis le  sur CBS et en France le  sur Antenne 2.

Intrigue 
Le lieutenant Theo Kojak (Telly Savalas) pense qu'un jeune noir qui a avoué le meurtre de deux filles blanches a été battu et contraint par ses interrogateurs de police et est innocent du crime. Basé sur les meurtres de Wylie-Hoffert en 1963, le viol brutal et le meurtre de deux jeunes femmes professionnelles à Manhattan, voici l'épisode pilote de 138 minutes avec Ned Beatty, Marjoe Gortner et Roger Robinson . Il diffère des émissions ultérieures (se déroulant en 1963-1966, différents collègues, bâtiment de l'enceinte et une voiture jamais utilisée plus tard). Partition musicale composée par Billy Goldenberg.

Références 

 The Marcus-Nelson Murders (TV Movie 1973) - IMDbhttps://www.imdb.com › title
 The Marcus-Nelson Murders - Rotten Tomatoeshttps://www.rottentomatoes.com › th...
 Kojak: The Marcus-Nelson Murders : DVD Et Blu-ray - Amazonhttps://www.amazon.fr › Kojak-The-Marcus-Nelson-M...
 Kojak: The Marcus-Nelson Murders : CBS - Internet Archivehttps://archive.org › details › kojak-t...

Série télévisée créée en 1973
Série télévisée disparue en 1989
Série télévisée américaine des années 1970
Série télévisée américaine des années 1980
Série télévisée de CBS
Série télévisée policière américaine
Série télévisée se déroulant à New York